Johnston (Iowa): een plaats in de Amerikaanse staat Iowa
Johnston (South Carolina): een plaats in de Amerikaanse staat South Carolina
Johnston (atol): een atol in de Grote Oceaan
Orgaan van Johnston: gehoororgaan van muggen